

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jesr ich 5, w tym 3 podstawowe
 Żarnówka – część wsi Żegocina w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina 
 Żarnówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański 
 Żarnówka – część wsi Nowa Otocznia w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wiśniewo
 Żarnówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków 
 Żarnówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz

Miejscowości na Ukrainie
 Żarnówka (rejon korzecki)

Inne 
 Żarnówka – struga, dopływ Kamiennej, w województwie świętokrzyskim
 Żarnówka – struga, dopływ Turówki
 Żarnówka Duża – potok, dopływ Soły (Jeziora Międzybrodzkiego)
 Żarnówka Mała – potok, dopływ Soły (Jeziora Międzybrodzkiego)
 Żarnówka – góra na Pogórzu Wiśnickim

Zobacz też 
 Żarnówka Duża – część wsi Międzybrodzie Bialskie w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Czernichów
 Żarnówka Mała – część wsi Międzybrodzie Bialskie w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Czernichów